Het wereldkampioenschap superbike van Brno 2008 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de achtste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 20 juli 2008 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Brno